HW peut faire référence à :
 
 Hawalli au Koweït, selon le code ISO 3166-2:KW,
 Au principe de Hardy-Weinberg en génétique des populations.
 Au fils de Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) dans le film There Will Be Blood
 Hw, un digramme de l'alphabet latin

hW peut faire référence à :
 hectowatt, une unité.